Aßhoff ist der Familienname folgender Personen:

 Kaspar Aßhoff (1898–1945), deutscher Funktionär, Mitbegründer und erster Hauptgeschäftsführer des Reichsinnungsverbandes des Kraftfahrzeughandwerks
 Volker Aßhoff, deutscher Basketballspieler